Plaisir puede referirse a:
 Plaisir, comuna francesa del departamento de Yvelines.
 Canton de Plaisir, cantón del departamento de Yvelines.
 Saint-Plaisir, comuna francesa del departamento de Allier.
 Simple Plaisir Island, isla de Haití.

Otros términos relacionados 
 Placencia
 Placentia
 Plaisance
 Plasencia (desambiguación)
 Prazeres